Горња Слатина је насељено место града Лесковца у Јабланичком округу. Према попису из 2011. било је 181 становник.

Демографија 
У селу Горња Слатина живи 181 пунолетни становник, а просечна старост становништва износи 45,1 година (42,4 код мушкараца и 48,0 код жена). У насељу има 48 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 3,96.

Ово село је у потпуности насељено Србима (према попису из 2011. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Град Лесковац
Насељена места у Јабланичком управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији